Дорфман (, «сельский человек» в специфическом значении проживающего вне еврейского местечка — в деревне) — фамилия еврейского происхождения.

Известные носители 

 Дорфман, Аня (1899—1992) — американская пианистка и музыкальный педагог российского происхождения.
 Дорфман, Аллен (убит в 1983) — крупный гангстер из Чикаго, послуживший одним из прототипов героя фильма «Казинo».
  (род. 1968) — канадский кинематографист: сценаристка и режиссёр.
  (род. 1942) — чилийский писатель и драматург.
  — американский бизнесмен.
 Дорфман, Борис Менделевич (1923—2022) — еврейский публицист.
 Дорфман, Дан (1931—2012) — американский финансовый журналист CNN и CNBC.
  (1904—1991) — автор «The Economic Mind in American Civilization».
 Дорфман, Дэвид (род. 1993) — американский киноактёр.
  (род. 1955) — американский танцор, хореограф.
  — американский киносценарист.
 Дорфман, Елизавета Григорьевна (1899—1942) — художница-график.
 Дорфман, Жак (род. 1945) — французский кинопродюсер и сценарист.
 Дорфман, Иосиф Давидович (род. 1952) — шахматист, гроссмейстер.
 Дорфман, Иосиф (1940—2006) — русско-израильский композитор и музыкальный педагог.
 Дорфман, Ксавье — олимпийский чемпион по гребле (Франция).
 Дорфман, Лев Витальевич — альпинист, и кино- и видео- оператор, 3-е место в чемпионате России по альпинизму.
 Дорфман, Леонид Яковлевич (род. 1951) — психолог, педагог, профессор Пермского института искусств и культуры.
 Дорфман, Ллойд — миллиардер, создатель и руководитель .
 Дорфман, Малколм — сэнсей (ЮАР), мастер каратэ, Malcolm Dorfman Shihan — 9th Dan Grading (KWF).
 
 Дорфман, Михаэль (род. 1954) — израильский этимолог, русскоязычный публицист.
 Дорфман, Михл (1911—2006) — раввин, глава брацлавских хасидов в Иерусалиме.
 Дорфман, Моисей Давидович (1908—2006) — советский учёный, минералог.
  (1911—1985) — американский биохимик.
 Дорфман, Роберт (1916—2002) — американский экономист Гарвардской школы.
  (1912—1999) — французский кинопродюсер, обладатель Премии «Сезар» (1978).
  (1935—2011) — американский «ментальный тренер», работал в области образования и психологии в качестве учителя и консультанта.
 Дорфман, Шука (Иегошуа) — израильский археолог, руководитель Государственного управления по защите древностей.
  (1937—2020) — американский фотохудожник.
 Дорфман, Яков Григорьевич (1898—1974) — физик, теоретически доказал существование циклотронного резонанса (БСЭ).

Примечания

См. также 
 Дорфманит — минерал.